Apion – rodzaj chrząszczy z rodziny pędrusiowatych
 Apion – grecki retor i gramatyk